Hammerle ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alois Josef Hammerle (1820–1907), österreichischer Bibliothekar und Schriftsteller
 Hermann Hammerle (1909–?), deutscher Jurist
 Martino Hammerle-Bortolotti (* 1969), österreichischer Baritonsänger
 Maximilian Hammerle (* 1993), österreichischer Triathlet

Siehe auch:
 Hämmerle